HMS Enterprise je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Enterprise (1705) 
 HMS Enterprise (1709) 
 HMS Enterprise (1743) 
 HMS Enterprise (1718) 
 HMS Enterprise (1774) 
 HMS Enterprise (1848) 
 HMS Enterprise (1864) 
 HMS Enterprise (D52) 
 HMS Enterprise (A71) 
 HMS Enterprise (H88)

Enterprise